FATA, puede referirse a:

 From Autumn to Ashes (también conocidos por sus siglas FATA) es una banda de metalcore fundada en el año 2000 en Long Island, Nueva York. 
 Federally Administered Tribal Areas, áreas tribales bajo administración federal del Gobierno de Pakistán.